ADE — óleo de uso veterinário

Geografia

França 
 Adé (Altos Pirenéus)

Portugal 
 Ade (Almeida)
 Ribeira de Ade

Desambiguações de topônimos